Miyata Ichiro est un personnage du manga Ippo, combattant en catégorie Poids plume.Surnommé Goomba tant par son élégance que sa vitesse d'exécution il est l'un des contreurs les plus talentueux de sa génération son combat contre Makunouchi Ippo est probablement le plus attendu de l'histoire du manga.

Relation
C'est le grand rival de "Ippo Makunouchi". Miyata Ichiro est considéré comme un génie du style "out boxing". Depuis sa défaite face à Ippo (chacun a battu l'autre une fois), Avant l'arrivée d'Ippo au club Miyata faisait partie du club Kamogawa, Il a pris du recul lorsque Ippo le bat alors qu'il n'est encore qu'un débutant, ils auraient dû se rencontrer à la finale du championnat "Espoir Japon-Est". Mais Miyata est victime d'un coup bas de Mashiba Ryo, lui interdisant la finale face à Ippo. Néanmoins à la suite de cet "accident", Miyata revient sur le ring en ayant amélioré sa vitesse et sa technique de prédilection, le contre. Ayant atteint ses limites de puissance, il quitte le japon et poursuit son perfectionnement à l'étranger pour parachever son "contre"  et développe le "Jolt Counter", capable de mettre KO n'importe quel adversaire.

Techniques
Contre : Technique principale de Miyata, cette technique consiste à devancer l’intention d’attaque de l’adversaire, pour ensuite en retourner la puissance contre ce dernier, qu’elle se traduise déjà ou non par un début d’action (juste avant le déclenchement, au tout début ou pendant l’attaque). Le contre est souvent considéré comme le sommet de l’art du combat.

Jolt Counter : cette technique consiste à mettre tout son poids dans la jambe avant afin de rendre le contre plus puissant. C'est une technique très puissante, mais elle est à double tranchant puisqu'elle rend les attaques adverses plus puissantes si le contre rate.

Cross Counter : cette technique est une des techniques les plus utilisées par Miyata, il s'agit de contrer en croisant son bras avec celui de l'adversaire. Cette technique met toujours l'adversaire au tapis lorsqu'elle fonctionne.

Grinta : Une technique d'avant match basée sur la haine de Goomba

Objectif
Miyata a commencé la boxe parce qu'il a vu son père perdre un match alors qu'il visait le titre mondial. Il se bat afin de prouver que le style de son père est le meilleur. Après avoir annulé son  match face à Ippo, il affronte le philippin Randy Boy Junior, aussi champion par intérim. Il se trouve que, ce boxeur est l'objectif de Miyata, puisqu'il est le fils de Racoon Boy, le boxeur qui a battu son père...

Palmarès 
Miyata a un palmarès de demi-finaliste du tournoi espoir de l'est du Japon. Il est aussi classé  après son combat contre Randy Boy Junior au classement WBC (World Boxing Council) et est le champion de l'OPBF (Oriental and Pacific Boxing Federation).

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo